Джонатан Эрнандес (англ. Jonathan Hernandez, род. 1972, живёт и работает в Мехико, Мексика) — современный мексиканский художник.

Творчество 
При создании коллажей Джонатан Эрнандес вырезает образы из журналов и газет, убирая их из оригинального контекста, а затем компонует по формальному признаку, например: цепочки ассоциации в Vulnerabilia (2006-08), круглые формы в Estado vacioso (2008). Одна из его последних работ - настенный рельеф "Intencion/Intuicion" (2007), которую он создал для своей первой выставки в США. Выставка "Licht und Schatten" в галерее MC в Лос-Анджелесе заимствует своё название из эссе Витгенштейна, в котором автор сравнивает свет со знанием. В пустом пространстве галереи с одной стороны белой стены выступает кулак в натуральную величину, с обратной стороны стены находится углубление. Выглядит это так, будто стена мягкая.

Персональные выставки 
 2007 Licht und Schatten. MC Kunst, Лос-Анджелес, США.
 2007 Tiempo perdido, Ganado y empatado. Fundación RAC, Pontevedra, Испания.
 2006 Postpretérito. Sala de Arte Público Siqueiros. Мехико.
 2006 Ven Vaivén. La Caja Negra. Мадрид, Испания. 
 2005 Juego Doble. Jonathan Hernández & Jesús Segura. Centro Cultural de España en Mexico. Мехико.
 2004 Trafago. kurimanzutto @ 5 de May # 18 (esquina Bolívar) Мехико.
 2003 Bon Voyage. CAC Málaga, Центр современного искусства в Малаге, Испания.
 2002 Travelling Without Moving. Galería del Aeropuerto de la Ciudad de México, Мехико.
 2002 Everything Is O.K. Project room, ARCO, Мадрид, Испания.
 2001 The World Is Yours. Galerie im Parkhaus, Берлин, Германия.
 2000 S.V.P. Galería kurimanzutto, Мехико.
 1998 Antes Que Nada. Zacatecas #89, Мехико.
 1996 A Perfect Vacuum. La Panadería, Мехико.
 1995 A El Alumno. Galerías 1 y 2 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. UNAM, Мехико.

Ссылки 
 "Intención/Intuición" (2007)
 Выставка Джонатана Эрнандеса в галерее МС в Лос-Анджелесе
 "Vulnerabilia" (2006)
 "Everything is OK" (2002)
 "Travelling Without Moving" (1998-2003)
 "Mural" (2006)

Персоналии по алфавиту
Современные художники Мексики